Gaming je eng. naziv za osobe koje sudjeluju u nekoj igri i ovaj termin se često koristi u za opisivanje cijelog miljea oko računalnih igara.

Videoigre